Chaz Lucius (né le  à Lawrence, dans l'État du Kansas aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2019-2020 || USNTDP U17 || USHL ||26 ||8 ||12 ||20 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || USNTDP U18 || USHL ||6 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || USNTDP || USHL ||12 ||13 ||5 ||18 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||24 ||9 ||10 ||19 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mai 2003
Naissance à Lawrence (Kansas)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota